De marathon van de mannen op de Olympische Spelen van 1996 vond plaats op 4 augustus 1996 in de straten van Atlanta. De finish was in het Centennial Olympic Stadium. Om de hitte te ontlopen startte de wedstrijd om 07:05 's ochtends. Aan het einde van de wedstrijd werd er gelopen in 26° C en 80 % luchtvochtigheidsgraad. Tevoren kende de wedstrijd geen uitgesproken favoriet. De wedstrijd werd gewonnen door Josia Thugwane uit Zuid-Afrika. Hij bleef Lee Bong-Ju uit Zuid-Korea slechts drie seconden voor.

Records

Uitslag 

Mannen 42195
Olympische Zomerspelen 1996/marathon mannen